|-
| (72801) 2001 FE192||||25 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (72802) 2001 FT192||||26 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (72803) 2001 GD||2001 GD||1 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 72804 Калденті (Caldentey)||2001 GQ||11 квітня 2001||Обсерваторія Мальорки||С. Санчес
|-
| (72805) 2001 GN1||||14 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72806) 2001 GA5||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72807) 2001 GG5||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72808) 2001 GS5||||13 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72809) 2001 GW5||||13 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72810) 2001 GJ7||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72811) 2001 GN7||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72812) 2001 GB8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72813) 2001 GP8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72814) 2001 GX8||||15 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72815) 2001 GY8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72816) 2001 GJ9||||15 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72817) 2001 GH11||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72818) 2001 HM||2001 HM||16 квітня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 72819 Брюне (Brunet)||2001 HX||18 квітня 2001||Обсерваторія Сен-Веран||Обсерваторія Сен-Веран
|-
| (72820) 2001 HR1||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72821) 2001 HW2||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72822) 2001 HF3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72823) 2001 HO3||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72824) 2001 HG4||||19 квітня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (72825) 2001 HZ5||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72826) 2001 HD7||||18 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 72827 Максауб (Maxaub)||||23 квітня 2001||Обсерваторія Пла-д'Арґін||Рафаель Феррандо
|-
| (72828) 2001 HG10||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72829) 2001 HQ11||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72830) 2001 HL13||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72831) 2001 HJ14||||23 квітня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (72832) 2001 HW14||||23 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72833) 2001 HL15||||21 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72834) 2001 HQ16||||25 квітня 2001||Обсерваторія Емеральд-Лейн||Лорен Болл
|-
| (72835) 2001 HE19||||24 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72836) 2001 HF22||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72837) 2001 HQ24||||24 квітня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (72838) 2001 HM29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72839) 2001 HS31||||26 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (72840) 2001 HW31||||28 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (72841) 2001 HC32||||27 квітня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні, Маура Томбеллі
|-
| (72842) 2001 HY32||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72843) 2001 HP33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72844) 2001 HL34||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72845) 2001 HP34||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72846) 2001 HY35||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72847) 2001 HD36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72848) 2001 HV36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72849) 2001 HK40||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72850) 2001 HV40||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72851) 2001 HW41||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72852) 2001 HD42||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72853) 2001 HE42||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72854) 2001 HK43||||16 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72855) 2001 HX43||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72856) 2001 HB45||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72857) 2001 HL46||||18 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72858) 2001 HO46||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72859) 2001 HS46||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72860) 2001 HL48||||21 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72861) 2001 HN49||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72862) 2001 HE50||||21 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72863) 2001 HJ51||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72864) 2001 HD54||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72865) 2001 HK58||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72866) 2001 HQ58||||25 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72867) 2001 HU58||||25 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72868) 2001 HE59||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72869) 2001 HE62||||26 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (72870) 2001 HT65||||30 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72871) 2001 JM3||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72872) 2001 JT3||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72873) 2001 JX4||||15 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72874) 2001 JF6||||14 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72875) 2001 JC8||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 72876 Vauriot||||20 травня 2001||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| (72877) 2001 KL2||||21 травня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (72878) 2001 KD4||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72879) 2001 KR5||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72880) 2001 KP7||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72881) 2001 KU7||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72882) 2001 KM9||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72883) 2001 KJ12||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72884) 2001 KK12||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72885) 2001 KJ14||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72886) 2001 KC18||||21 травня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак, Петр Правец
|-
| (72887) 2001 KE19||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72888) 2001 KW25||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72889) 2001 KG26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72890) 2001 KF29||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72891) 2001 KL31||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72892) 2001 KH38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72893) 2001 KG43||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72894) 2001 KE45||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72895) 2001 KA52||||16 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (72896) 2001 KA54||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72897) 2001 KM55||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72898) 2001 KO56||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (72899) 2001 KA61||||17 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (72900) 2001 KB61||||17 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

72800